

Anno 
 1058 – (MLVIII in numeri romani) è un anno dell'XI secolo
 1058 a.C.

Matematica 
 1058 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1058 Grubba – asteroide della fascia principale del sistema solare